Palante puede referirse a:
 Palante (Alto Saona), población de Francia.
 Palante es uno de los nombres del Titán griego Palas.
 Georges Palante, filósofo y escritor francés (1862-1925).
 Palante (mitología romana), hijo de Evandro.